Machary peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Machary, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Machary, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie

Homonymie de toponyme